Rawhide peut faire référence à :
 Rawhide, western muet américain réalisé par Richard Thorpe, sorti en 1926 ;
 Rawhide, western américain réalisé par Ray Taylor, sorti en 1938 ;
 Rawhide, titre original d'un western américain réalisé par Henry Hathaway, sorti en 1951, dont le titre français est L'Attaque de la malle-poste ;
 Rawhide, série télévisée américaine, diffusée entre 1959 et 1965 ;
 Rawhide, film britannique réalisé par George Harrison Marks, sorti en 1994 ;
 , chanson interprétée pour la première fois par Frankie Laine en 1958 et reprise par les Blues Brothers en 1980.

Homonymie de titre